Hans Driessen (vertaler) (1953), een vertaler van voornamelijk Duitse filosofie
 Hans Driessen (voetballer) (1947), een profvoetballer bij onder andere Telstar